Weltmeisterschaften im Einer-Kunstradfahren der Frauen gibt es offiziell erst ab 1970, zuvor hieß die Veranstaltung Mémorial Achille Joinard, zu Ehren des kurz zuvor verstorbenen UCI-Präsidenten.

Referenzen 
http://www.sport-komplett.de/sport-komplett/sportarten/r/radsport/hst/90.html

!1er-Kunstradfahren der Frauen
Kunstradfahren, Weltmeister, Einer, Frauen
Einer-Kunstradfahren der Frauen